Oural puede referirse a:
Oural (Boqueijón), parroquia del municipio de Boqueijón, en la provincia de La Coruña, Galicia.
Oural (Cariño), lugar español de la parroquia de Sismundi, en el municipio de Cariño, provincia de La Coruña, Galicia.
Oural (Irijoa), lugar español de la parroquia de Mántaras, en el municipio de Irijoa, provincia de La Coruña, Galicia.
Oural (Lorenzana), barrio español de la parroquia de Santo Tomé de Lorenzana, en el municipio de Lorenzana, provincia de Lugo, Galicia.
Oural (Oza-Cesuras), aldea española de la parroquia de Filgueira de Barranca, en el municipio de Oza-Cesuras, provincia de La Coruña, Galicia.
Oural (Pontevedra), lugar español de la parroquia de Fornelos, en el municipio de Salvatierra de Miño, provincia de Pontevedra, Galicia.
Oural (Sarria), lugar español de la parroquia de Chorente, en el municipio de Sarria, provincia de Lugo, Galicia.
Santa Cruz do Oural, aldea española de la parroquia de Vila de Mouros, en el municipio de Incio, provincia de Lugo, Galicia.